La gara di eptathlon dei Campionati del mondo di atletica leggera di  si è disputata nelle giornate del 6 agosto (100 metri ostacoli, salto in alto, getto del peso e 200 metri) e 7 agosto (salto in lungo, lancio del giavellotto e 800 metri).

Podio

Classifica finale

Collegamenti esterni 
 

Eptathlon
Eptathlon ai campionati del mondo di atletica leggera